Усть-Абака́н (хак. Ағбан пилтірі)  — посёлок городского типа, административный центр Усть-Абаканского района Республики Хакасия России. Образует Усть-Абаканский поссовет как единственный населённый пункт в его составе

Население  чел. ().

Физико-географическая характеристика 

 Географическое положение
Посёлок расположен в степи Минусинской котловины, в 12 км на север от Абакана, на левом берегу Красноярского водохранилища Енисея. Непосредственно к западу от посёлка располагается трасса  «Енисей», которая отделяет его от города Черногорска. К северу от посёлка находятся Подкунинские горы, поднимающиеся на 569 м над уровнем моря.

 Часовой пояс

Самая низкая отметка Усть-Абакана: 243 м над уровнем моря.

История 
Усть-Абакан был основан в 1909 году. Первые названия: улус Подкунье и улус Аскировский.

Около 1930 года в посёлке, где уже функционировал кирпичный завод, была построена большая фабрика по переработке древесины Лесозавод. Некоторое время рабочий посёлок носил одноимённое название Лесозавод. 2 марта 1932 года ВЦИК постановила отнести к категории рабочих посёлков селение (завод) Усть-Абаканское (с лесозаводом и подсобными мастерскими), присвоив ему наименование Устьабаканск.

В годы Великой Отечественной войны в здании школы № 1 была школа военных лётчиков, а также располагался госпиталь. На лесозаводе изготавливались ящики для снарядов.

Население

Экономика  
На территории посёлка располагаются ООО «Птицевод», ООО «Усть-Абаканский кирпичный завод», АО «Усть-Абаканский деревообрабатывающий комбинат».

 Финансовые услуги
 Сбербанк России;
 Банк «Народный кредит»;

Торговые сети:
 Сеть салонов «Евросеть»;
 Сеть салонов «МегаФон»;
 Сеть салонов «Билайн»;

Транспорт 

По посёлку регулярно осуществляются автобусные пассажирские перевозки по маршруту № 5. Также регулярно осуществляются перевозки в близлежащие города: маршрутным такси до Черногорска, маршрутным такси и автобусом № 104 до Абакана. Непосредственно на западной окраине Усть-Абакана проходит федеральная трасса  «Енисей». На севере посёлка, на берегу Красноярского водохранилища, имеется судовая станция Енисей.

Достопримечательности 
В Усть-Абакане находится мемориальный комплекс который открыт в 1975 году, в честь тридцатилетия Великой Победы над фашистской Германией. Мемориал включает в себя Истребитель Миг-17 , Зенитную пушку 52-К образца 1939 года , Танк Т-34 и т. д. На 2022 год в посёлке проживает 1 участник Великой Отечественной войны.

Образование 
На территории посёлка располагаются три средних школы, одна коррекционная школа, одна детская музыкальная школа, пять библиотек, спорткомплекс «Химик», ДЮК ФП. Профессиональное училище № 12 готовит трактористов, шофёров, парикмахеров.

Здравоохранение 
В посёлке имеется ГБУЗ «Усть-Абаканская районная больница», которая осуществляет медицинскую помощь терапевтического, хирургического, акушерско-гинекологического, педиатрического профиля, скорой и неотложной медицинской помощи. Помимо населения самого посёлка больница обслуживает жителей других сельских населённых пунктов Усть-Абаканского района.

Средства массовой информации 
В посёлке издаётся газета «Усть-Абаканские известия» (периодичность выхода: 2 раза в неделю).

Связь и Интернет 
В Усть-Абакане действуют 4 сети сотовой связи: «Билайн», «МТС», «МегаФон», Tele2 Россия.

Компания «Ростелеком» осуществляет телефонную связь, а также предоставляет возможность подключить высокоскоростной Интернет (до недавнего времени распространявшийся под торговой маркой Webstream).

Спорт 
«Химик» — клуб по хоккею с мячом:.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Усть-Абаканского района
Посёлки городского типа Хакасии
Районные центры Хакасии